Lummis ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Lummis (* 1978), neuseeländischer Popmusiker
 Charles Fletcher Lummis (1859–1928), US-amerikanischer Journalist, Ethnograf und Schriftsteller
 Cynthia Lummis (* 1954), US-amerikanische Politikerin
 Dayton Lummis (1903–1988), US-amerikanischer Schauspieler
 Trevor Lummis († 2013), britischer Historiker und Autor